Romeo a Julie může být:

 Romeo a Julie (v anglickém originálu Romeo and Juliet) – dramatická divadelní hra Williama Shakespearea z roku 1595 
 Romeo a Julie (opera) (v originále Roméo et Juliette) – opera Charlese Gounoda z roku 1867
 Romeo a Julie (balet) – balet ruského skladatele Sergeje Prokofjeva z roku 1936
 Romeo a Julie (předehra) – fantastická předehra ruského skladatele P. I. Čajkovského z roku 1870
 Romeo a Julie (film, 1954) – italsko-britský hraný film z roku 1954, režie: Renato Castellani
 Romeo a Julie (film, 1968) – anglický hraný film z roku 1968 oceněný cenou Americké akademie filmových umění a věd Oscar
 Romeo a Julie (film, 1996) – americký hraný film z roku 1996
 Romeo a Julie na konci listopadu – český televizní film z roku 1971
 Romeo a Julie (anime) – japonské anime na motivy Shakespearova příběhu
 Romeo a Julie (muzikál) – muzikál Zdeňka Bartáka a Eduarda Krečmara
 Romeo a Julie, poselství lásky – muzikál s hudbou Borise Urbánka a s texty písní Jaromíra Nohavici uvedený v Národním divadle moravskoslezském v roce 2017

Související článek 
 Romeo & Julie 2300 – kniha Vladimíra Párala z roku 1982, jejíž děj se odehrává v roce 2300
 Gnomeo & Julie – britsko-americký animovaný film z roku 2011